Список глав манги «Наруто» (I часть) — тома с 1 по 27 (главы 1—244)
 Список глав манги «Наруто» (II часть) — тома с 28 по 72 (главы 245—700)